SPW est le sigle de Service public de Wallonie.
SPW est le sigle de la Swiss Power Wrestling, une fédération de catch européen.
SPW est le code OACI de la compagnie aérienne Speedwings.
 SPW est l'abréviation du nom (Schützenpanzerwagen) d’automitrailleuses semi-chenillées blindées allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sigle de 3 caractères